Nuevo San Francisco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo San Francisco, Tamaulipas, ort, Casas, 
 Nuevo San Francisco, San Luis Potosí, ort, Villa de Ramos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar